Аромии () — род жесткокрылых насекомых из семейства .

Общая характеристика 
Тело имаго крупное и плоское. Усики у самок не длиннее тела, а у самцов они значительно длиннее. По бокам переднеспинки имеется крупный конусовидный бугор. Надкрылья вытянутые, голые или покрыты короткими волосками; на вершине надкрылья узкозакруглённые.

Личинка характеризуется наличием стекловидного непигментированного глазка у основания усиков, рыжего короткого волосяного покрова на переднеспинке, образующего перед щитом два поперечных поля с развитыми несклеротизованными двигательными мозолями на 1—7 сегментах брюшка.

Куколка с крупным плоским телом, длинными усиками, загнутыми вперед, на тертитах брюшка многочисленные короткие шипики, направленные преимущественно вперед и к середине. Седьмой брюшной тергит на вершине с мелкими шипиками, собранными в скопление.

Примечания 

Настоящие усачи
Роды жесткокрылых